Iron Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Iron Township (Iron County, Missouri)
 Iron Township (St. Francois County, Missouri)